Municipio de Northeast puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Northeast (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Northeast (condado de Orange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Orange.